OWL, sigle de Overwhelmingly Large Telescope, « télescope extrêmement grand », projet de l'Observatoire européen austral 
 OWL, sigle réarrangé de Web Ontology Language, « langage d'ontologie web », langage informatique utilisé pour modéliser des ontologies, ensemble de concepts et connaissances

 Owl, un yacht construit en 1909

Voir aussi